Ornatops — птахотазовий динозавр родини гадрозаврових (Hadrosauridae), що існував у пізній крейді, 78 млн років тому. Описаний у 2021 році.

Скам'янілості 
Викопні рештки динозавра знайдені у 2018 році у відкладеннях формації Менефі в окрузі Сан-Хуан у штаті Нью-Мексико (США), на землі, що знаходиться в управлінні Бюро землеустрою США. Скам'янілі матеріали були виявлені співробітниками та волонтерами із Західного наукового центру, Інституту геонаук Зуні та Південно-Західного палеонтологічного товариства. Голотип складається з добре збереженого черепа, у якого відсутні верхня та нижня щелепи, двох спинних хребців, ребра, закостенілого сухожилля, правої лопатки, правої плечової кістки, ліктьової кістки та радіуса, другої та третьої правої п’ясткової кістки, а також неповної клубової та сідничної кістки.

Філогенія

Посилання 
 Andrew T. McDonald​, Douglas G. Wolfe, Elizabeth A. Freedman Fowler and Terry A. Gates. 2021. A new brachylophosaurin (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Upper Cretaceous Menefee Formation of New Mexico. PeerJ. 9:e11084. DOI: 10.7717/peerj.11084

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2021